Woke ist ein Dorf im Bundesstaat Central Equatoria im Südsudan.

Der Ort liegt im Zentrum des Bundesstaates, etwa 45 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Juba.

Quellen 
 National Geospatial-Intelligence Agency: GeoNames Search

Ort im Südsudan
Ort in Afrika